Kurlansky ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Kurlansky (* 1948), US-amerikanischer Journalist und Sachbuchautor
 Mervyn Kurlansky (* 1936), britischer Künstler